Dubrave je lahko:
 Bosna in Hercegovina
 Dubrave Donje 
 Dubrave Gornje 
 Dubrave, Bosanska Gradiška 
 Dubrave, Brčko 
 Dubrave, Glamoč 
 Dubrave, Jajce 
 Dubrave, Kiseljak 
 Dubrave, Teslić 

 Hrvaška
 Dubrave, Pojezerje
 Dubrave, Slunj